Ehrhardt steht für:
 Ehrhardt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Marine-Brigade Ehrhardt
 Ehrhardt-Szawe Automobilwerk, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Ehrhart
 Ehrhard
 Erhard
 Erhardt
 Ehrhart